Lebenskunde steht für

 Biologie
 Humanistische Lebenskunde